В одиночному розряді тенісного турніру Toyota Championships 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 2–6, 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Кріс Еверт-Ллойд (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Toyota Championships